«Break Your Heart» — первый сингл британского исполнителя Тайо Круза из его второго студийного альбома Rokstarr. Он был написан Крузом и Фрейзером Т. Смитом и спродюсирован Смитом. Впервые он был выпущен в Великобритании 20 сентября 2009 г., а затем 2 февраля 2010 г. был выпущен в США и на других рынках. В версии сингла участвовал американский рэпер Ludacris; эта версия была синглом, выпущенным в странах Северной Америки. Песня, изначально написанная для Шерил Коул, представляет собой электропоп с элементами дэнс-поп и элементы в сопровождении вокала Круза. Песня является лирическим предупреждением кому-то о том, что он может разбить сердце.

Клип 
Оригинальное музыкальное видео было снято в Сотогранде , Испания, в июле 2009 года, а новые части были сняты в Майами, США, в феврале 2010 года, включая Ludacris, что привело к двум версиям видео.

Видео начинается с того, что Круз и его девушка, которую играет супермодель уроженки Узбекистана Надя Непомнящая, сидят вместе в спортивной машине возле причала . Она говорит ему: «Ты знаешь, я просто сделаю тебе больно». Круз отвечает, говоря: «Ты же знаешь, что я только разобью тебе сердце, верно?» Она говорит: «Хочешь пари?» и он говорит: «Давай». Затем они выходят из машины, спускаются по пирсу и садятся в ближайший катер .. Затем сцены демонстрируются в нескольких разных местах, включая клуб, лодку, вечеринку на пляже, катер и гостиничный номер. На протяжении всего видео Круз совершает выходки с разными женщинами. Видео заканчивается тем, что девушка Круза смеется над его попытками разбить ей сердце, а затем они сходят с лодки, на которой находятся, и возвращаются на катер. Для версии с Лудакрисом есть сцены с ним и Крузом на белом бетонном фоне с мигающим светом, а также они вдвоем с большой группой людей в другом клубе.

Когда его спросили, повлиял ли на видео олдскульный Дидди , Круз сказал: «Возможно, на каком-то подсознательном уровне. Я просто люблю супермоделей, люблю солнечный свет и люблю спортивные автомобили. И на этот раз мы также добавили катер. у тебя там четыре буквы S». В интервью Rap-Up, говоря о видео, изображающем его сердцеедом, Круз сказал: «Нет, не совсем. Я полагаю, может быть, 20 %. там и сделать действительно крутое, веселое, дерзкое видео. Не все видели весь сюжет видео, но на самом деле это я и моя девушка выходим с намерением разбить всем сердца».

Ludacris Remix 
Помимо переделки своего альбома для выпуска в США, Круз привлек американского рэпера Лудакриса к работе над ремиксом на американскую версию «Break Your Heart». По словам менеджера Круза Джейми Биннса, президент Mercury Records Дэвид Мэсси предложил, чтобы представить Круза на американском рынке, в сингле должен быть американский рэпер, пользующийся авторитетом в чартах. Мэсси и менеджер Mercury A&R Дэниел Вернер разработал вступление с менеджером Ludacris Джеффом Диксоном, который затем сыграл песню Ludacris, которому понравился трек, и в течение недели его вклад был готов.

О сотрудничестве с Ludacris Круз сказал: «С Ludacris почти каждый трек, который он когда-либо использовал, звучит потрясающе. Я быстро позвонил ему и спросил, может ли он записать запись, и он записал ее и прислал. Я ожидал, мне не нужно было ничего менять. Это звучало идеально. Он вставил туда мое имя, и это здорово — надеюсь, теперь люди знают, как его правильно произносить». Версия с участием Ludacris была первоначально выпущена в цифровом виде как би-сайд к «No Other One» в ноябре 2009 г., а затем в США в феврале 2010 г.

Отслеживание

German CD single 
1."Break Your Heart" (featuring Ludacris) — 3:05

2."Break Your Heart" (The Wideboys Remix Radio Edit) — 3:46
 UK CD single
1."Break Your Heart" — 3:23

2."Break Your Heart" (Vito Benito FF Radio Remix) — 3:22

3."Break Your Heart" (Paul Thomas Remix) — 7:41

4."Break Your Heart" (Cassette Club Remix) — 7:22

 Digital download
1."Break Your Heart" — 3:23

2."Break Your Heart" (Paul Thomas Remix) — 7:41

Digital download — EP 
1."Break Your Heart" (Vito Benito FF Radio Remix) — 3:22

2."Break Your Heart" (Cassette Club Remix) — 7:22

3."Break Your Heart" (Agent X Remix) — 4:27

Примечания